Annibale – nome proprio di persona maschile italiano

Persone 

Annibale Barca – comandante cartaginese, protagonista della seconda guerra punica
Annibale Magone – re cartaginese del V secolo, protagonista degli scontri in Sicilia tra cartaginesi e siracusani
Annibale Casabianca – fumettista italiano

Altro 

Annibale – film del 1959 diretto da Carlo Ludovico Bragaglia ed Edgar G. Ulmer
Annibale – protagonista della serie animata Annibale e Cannibale
Operazione Annibale – operazione militare della seconda guerra mondiale
Passo di Annibale – valico italiano situato tra la provincia di Modena e la provincia di Pistoia

Pagine correlate 
 Annibal
 Hannibal